USS Gato ist der Name folgender U-Boote der United States Navy:

 USS Gato (SS-212), U-Boot der Gato-Klasse
 USS Gato (SSN-615), U-Boot der Permit-Klasse